Ниже приведён список гражданских и военных аэропортов Демократической Республики Конго:

Список аэропортов

Ссылки 
 
 
 Great Circle Mapper
 World Aero Data
 Aircraft Charter World

Демократическая Республика Конго